Le nom Jean Rosenthal est porté par les personnes suivantes :

 Jean Rosenthal (1906-1993), un résistant français, Compagnon de la Libération ;
  (1912-1969), un éclairagiste américain 
 Jean Rosenthal (1923-2020), un traducteur français du  ;

Voir aussi